Чемпионат мира по фигурному катанию 1970 года был проведён Международным союзом конькобежцев 3—8 марта в Любляне (Югославия). Соревнования проводились в категориях женское одиночное катание, мужское одиночное катание, парное катание и в танцах на льду. Чемпионами мира стали: среди женщин представитель ГДР Габриэле Зайферт, среди мужчин представитель США Тим Вуд, среди пар представители СССР Ирина Роднина и Алексей Уланов, представители СССР Людмила Пахомова и Александр Горшков в танцах.

Людмила Пахомова и Александр Горшков стали первыми чемпионами из СССР в танцах на льду. Также впервые фигуристы СССР победили сразу в двух категориях.

Медальный зачёт

Результаты

Мужчины

Женщины

Пары

Танцы

Ссылки 
 ISU Список медалистов чемпионатов мира (мужчины)
 ISU Список медалистов чемпионатов мира (женщины)
 ISU Список медалистов чемпионатов мира (пары)
 ISU Список медалистов чемпионатов мира (танцы)

Международные соревнования по фигурному катанию в Югославии
Международные спортивные соревнования в Любляне
Март 1970 года